Хэлфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэлфорд, Брюс (1931—2001) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Хэлфорд, Роб (род. 1951) — британский музыкант, автор песен и продюсер.